Яблоновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область
 Яблоновское сельское поселение — входит в Валуйский район
 Яблоновское сельское поселение — входит в Корочанский район

Липецкая область
 Яблоновское сельское поселение — входит в Краснинский район

Приморский край 
 Яблоновское сельское поселение — Яковлевский район